Parker steht für:
 Parker (Familienname), ein englischer Familienname, Namensträger siehe dort
 Parker (1985), britischer Kriminalfilm von Jim Goddard (1985)
 Parker (2013), US-amerikanischer Kriminalfilm von Taylor Hackford (2013)
 Parker (Vulkan), ein Vulkan auf den Philippinen

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Parker (Alabama)
 Parker (Arizona)
 Parker (Colorado)
 Parker (Florida)
 Parker (Idaho)
 Parker (Illinois)
 Parker (Kansas)
 Parker (Montana)
 Parker (New Hampshire)
 Parker (New Jersey)
 Parker (New York)
 Parker (North Carolina)
 Parker (Oklahoma)
 Parker (Oregon)
 Parker (Pennsylvania)
 Parker (South Carolina)
 Parker (South Dakota), im Turner County
 Parker (Tennessee)
 Parker (Texas)
 Parker (Virginia)
 Parker (Washington)
 Parker City im Bundesstaat Indiana, siehe Liste der Städte in Indiana
 Parker Crossroads (South Carolina)
 Parker Ford (Pennsylvania)
 Parker Head (Maine)
 Parker Heights (Alabama)
 Parker Hill (New Hampshire)
 Parker Junction (Kalifornien)
 Parker Lake (Missouri)
 Parker School (Montana)
 Parker Springs (Alabama)
 Parker Strip (Arizona)
 Parker Wharf (Maryland)

Unternehmen:
 Elwell-Parker Electric Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Parker Brothers, ein ehemaliger Hersteller von Spielzeug und Spielwaren
 Parker Guitars, ein US-amerikanischer Hersteller von E-Gitarren und E-Bässen
 Parker-Hannifin Corporation (original Parker Appliance Company), ein Maschinenbauunternehmen aus den Vereinigten Staaten
 Parker Motor Car, ehemaliger kanadischer Automobilhersteller
 Parker Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Parker Motor Company, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Parker Pen Company (kurz Parker), ein US-amerikanisches Unternehmen, das verschiedene Schreibwaren herstellt

Parker ist der Name folgender Schiffe:
 Parker (1938), Minensucher der argentinischen Marine (Stapellauf 1938)
 Parker (F 44), Lenkwaffenfregatte der argentinischen Marine (Stapellauf 1983)

Parker ist Namensbestandteil folgender geografischer Objekte:
 Parker Bluff, Felsenkliff im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Parker-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika
 Parker Hill, Hügel im Prinzessin-Elisabeth-Land, Antarktika
 Parker Mesa, Tafelberg im Viktorialand, Antarktika
 Parker-Pass, Gebirgspass im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Parker Peak, diverse Berge

Mount Parker ist der Name folgender Berge:

Siehe auch:
 Parker Lewis – Der Coole von der Schule, US-amerikanische Comedy-Fernsehserie
 Parker Library oder Bibliotheca Parkeriana, Bibliothek des Corpus Christi College in Cambridge
 Parker-Expedition, irreguläre archäologische Grabung von 1909 bis 1911 mit dem Ziel, den fabelhaften Schatz König Salomos in Jerusalem zu erbeuten
 Parker Solar Probe, Raumsonde
 Parka, Kleidungsstück
 Paker